Almost Married – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Sterling Film Company
Almost Married – film del 1919 diretto da Charles Swickard
Almost Married – cortometraggio del 1919 diretto da Marcel Perez
Almost Married – cortometraggio del 1923 diretto da Eddie Lyons
Almost Married – film del 1932 diretto da William Cameron Menzies
 Almost Married – film del 1942 diretto da Charles Lamont